Цератозаври (Ceratosauria) — група прогресивних тероподних динозаврів. Немає узгодженого переліку родів або діагностичних характеристик даної групи. До групи відносять родини цератозаврові (Ceratosauridae), ноазаврові (Noasauridae), абелізаврові (Abelisauridae) та кілька базальних родів. Раніше до клади відносили пізньотріасових целофізів (Coelophysoidea) та раньоюрський дилофозаврових (Dilophosauridae), але недавні дослідження показали, що вони не утворюють природну групу з іншими цератозаврами і тому виключаються з цієї групи.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Diego Pol and Oliver W. M. Rauhut, 2012.

У 2017 році на основі аналізу онтогенез Limusaurus запропоновано іншу філогенію групи. На відміну від попередньої кладистики, Noasauridae є базальнішими, ніж Ceratosaurus, причому останній знаходиться в межах родини Abelisauridae.

Примітки

Джерела 
 Ceratosauria  at DinoData

Тероподи